Poplar (Londen), wijk in Londen
 Poplar (metrostation) van de metro van Londen
 Poplar (Montana), plaats in de Verenigde Staten
 Poplar (Wisconsin), plaats in de Verenigde Staten